Molekulska formula -{C6H10N2O4}- se može odnositi na:

 Dietil azodikarboksilat
 Formiminoglutaminska kiselina